

Sigle 
 Jet Propellant – combustibile per motore a getto
 Jeunes populaires – organizzazione politica giovanile francese
 Jurassic Park
 Jyllands-Posten – quotidiano danese

Codici 
 JP – codice vettore IATA di Adria Airways
 JP – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Giappone

Informatica 
 .jp – dominio di primo livello di Giappone

Musica 
 JP – rapper italiano